|-
|(101751)||1999 FQ17|| align=right|16,2|| align=right|3,191|| align=right|0,135|| align=right|1,13|| align=right|5,700||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101752)||1999 FQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,212|| align=right|8,83|| align=right|4,588||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101753)||1999 FT19|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,134|| align=right|14,18|| align=right|4,168||MBA||24. marec 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(101754)||1999 FL20|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,083|| align=right|4,32|| align=right|4,445||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101755)||1999 FN23|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,205|| align=right|15,26|| align=right|5,605||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101756)||1999 FQ24|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,051|| align=right|6,62|| align=right|3,574||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101757)||1999 FA25|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,233|| align=right|11,79|| align=right|4,137||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101758)||1999 FL29|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,168|| align=right|18,24|| align=right|5,550||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101759)||1999 FA30|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,103|| align=right|14,50|| align=right|4,191||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101760)||1999 FY36|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,075|| align=right|13,71|| align=right|4,322||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101761)||1999 FJ37|| align=right|14,3|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|3,97|| align=right|5,659||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101762)||1999 FO37|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,205|| align=right|7,06|| align=right|4,118||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101763)||1999 FJ48|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,110|| align=right|12,19|| align=right|5,296||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101764)||1999 FK49|| align=right|14,3|| align=right|3,224|| align=right|0,120|| align=right|11,34|| align=right|5,788||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101765)||1999 FO49|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,134|| align=right|12,20|| align=right|4,345||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101766)||1999 FX49|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,173|| align=right|9,00|| align=right|4,268||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101767)||1999 FJ50|| align=right|14,9|| align=right|3,129|| align=right|0,154|| align=right|9,26|| align=right|5,534||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101768)||1999 FS50|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,118|| align=right|12,67|| align=right|4,310||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101769)||1999 FF52|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,185|| align=right|14,58|| align=right|4,136||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101770)||1999 FL56|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,108|| align=right|5,53|| align=right|5,720||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101771)||1999 FB58|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|14,33|| align=right|4,114||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101772)||1999 FY59|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,093|| align=right|12,85|| align=right|4,234||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101773)||1999 FO62|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,183|| align=right|6,38|| align=right|5,356||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101774)||1999 FR62|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,081|| align=right|12,41|| align=right|4,518||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101775)||1999 GT|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,179|| align=right|3,70|| align=right|4,088||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101776)||1999 GF3|| align=right|14,5|| align=right|3,223|| align=right|0,122|| align=right|12,20|| align=right|5,785||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101777)||1999 GF4|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,110|| align=right|11,68|| align=right|4,423||MBA||13. april 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Howard
|-
|(101778)||1999 GZ6|| align=right|13,9|| align=right|2,699|| align=right|0,185|| align=right|29,02|| align=right|4,434||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101779)||1999 GJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,202|| align=right|6,00|| align=right|4,352||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101780)||1999 GP8|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,138|| align=right|5,32|| align=right|3,356||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101781)||1999 GU9|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,142|| align=right|15,31|| align=right|4,045||MBA||14. april 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101782)||1999 GF10|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,145|| align=right|7,07|| align=right|3,416||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101783)||1999 GV13|| align=right|15,2|| align=right|3,162|| align=right|0,140|| align=right|4,77|| align=right|5,621||MBA||14. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101784)||1999 GQ14|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,170|| align=right|5,52|| align=right|5,625||MBA||14. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101785)||1999 GE16|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,183|| align=right|3,30|| align=right|3,641||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101786)||1999 GY17|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,126|| align=right|14,70|| align=right|4,465||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101787)||1999 GD26|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,057|| align=right|14,57|| align=right|4,283||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101788)||1999 GN33|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,148|| align=right|13,58|| align=right|4,204||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101789)||1999 GE35|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,210|| align=right|9,79|| align=right|4,534||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101790)||1999 GR36|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|12,60|| align=right|4,154||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101791)||1999 GV44|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,018|| align=right|8,52|| align=right|4,242||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101792)||1999 GC45|| align=right|14,0|| align=right|3,201|| align=right|0,128|| align=right|16,75|| align=right|5,726||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101793)||1999 GN48|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,180|| align=right|4,50|| align=right|4,269||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101794)||1999 GK50|| align=right|14,5|| align=right|2,530|| align=right|0,143|| align=right|4,78|| align=right|4,023||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101795)||1999 HX2|| align=right|15,3|| align=right|3,209|| align=right|0,536|| align=right|18,06|| align=right|5,749||MBA||22. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101796)||1999 HN3|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,105|| align=right|15,77|| align=right|4,035||MBA||18. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(101797)||1999 HR3|| align=right|16,5|| align=right|1,899|| align=right|0,094|| align=right|22,30|| align=right|2,617||MBA||18. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(101798)||1999 HL4|| align=right|15,6|| align=right|2,718|| align=right|0,235|| align=right|1,81|| align=right|4,481||MBA||16. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101799)||1999 HE5|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,132|| align=right|11,20|| align=right|4,561||MBA||17. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101800)||1999 HU7|| align=right|15,3|| align=right|2,713|| align=right|0,058|| align=right|2,99|| align=right|4,468||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101801)||1999 HS8|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,125|| align=right|1,47|| align=right|4,283||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101802)||1999 HV8|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,127|| align=right|12,64|| align=right|4,139||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101803)||1999 JH|| align=right|15,8|| align=right|1,872|| align=right|0,062|| align=right|24,83|| align=right|2,560||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101804)||1999 JR4|| align=right|16,0|| align=right|2,212|| align=right|0,087|| align=right|8,59|| align=right|3,290||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101805)||1999 JT4|| align=right|15,5|| align=right|1,940|| align=right|0,093|| align=right|22,02|| align=right|2,702||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101806)||1999 JX4|| align=right|15,9|| align=right|1,933|| align=right|0,087|| align=right|19,15|| align=right|2,686||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101807)||1999 JJ5|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,339|| align=right|26,43|| align=right|4,148||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101808)||1999 JO5|| align=right|15,7|| align=right|1,950|| align=right|0,042|| align=right|23,37|| align=right|2,723||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101809)||1999 JW5|| align=right|16,6|| align=right|1,915|| align=right|0,077|| align=right|19,68|| align=right|2,650||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101810)||1999 JA6|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,170|| align=right|26,29|| align=right|5,781||MBA||8. maj 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101811)||1999 JQ6|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,320|| align=right|22,23|| align=right|3,636||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(101812)||1999 JD7|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,064|| align=right|12,98|| align=right|4,328||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(101813)||1999 JX7|| align=right|15,7|| align=right|1,948|| align=right|0,104|| align=right|22,90|| align=right|2,719||MBA||14. maj 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101814)||1999 JD8|| align=right|15,4|| align=right|3,169|| align=right|0,459|| align=right|24,77|| align=right|5,641||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101815)||1999 JB12|| align=right|15,4|| align=right|1,962|| align=right|0,064|| align=right|19,82|| align=right|2,749||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101816)||1999 JN12|| align=right|14,7|| align=right|2,776|| align=right|0,195|| align=right|9,59|| align=right|4,624||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(101817)||1999 JP12|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,148|| align=right|10,48|| align=right|4,483||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(101818)||1999 JD13|| align=right|16,7|| align=right|2,191|| align=right|0,268|| align=right|5,69|| align=right|3,244||MBA||14. maj 1999||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|(101819)||1999 JK13|| align=right|13,1|| align=right|2,775|| align=right|0,234|| align=right|23,65|| align=right|4,621||MBA||8. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101820)||1999 JC14|| align=right|15,9|| align=right|1,931|| align=right|0,069|| align=right|23,09|| align=right|2,684||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101821)||1999 JJ14|| align=right|15,6|| align=right|1,952|| align=right|0,054|| align=right|18,92|| align=right|2,726||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101822)||1999 JE17|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,081|| align=right|8,09|| align=right|3,342||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101823)||1999 JC20|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|3,879||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101824)||1999 JF22|| align=right|14,2|| align=right|2,529|| align=right|0,173|| align=right|6,53|| align=right|4,021||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101825)||1999 JB23|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,146|| align=right|1,86|| align=right|3,727||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101826)||1999 JY23|| align=right|13,9|| align=right|2,804|| align=right|0,070|| align=right|12,82|| align=right|4,695||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101827)||1999 JM24|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,128|| align=right|5,25|| align=right|4,355||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101828)||1999 JM26|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,064|| align=right|9,79|| align=right|4,546||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101829)||1999 JW28|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,133|| align=right|13,36|| align=right|4,214||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101830)||1999 JR31|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,103|| align=right|12,33|| align=right|4,479||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101831)||1999 JO40|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,077|| align=right|14,00|| align=right|4,218||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101832)||1999 JL55|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,109|| align=right|7,16|| align=right|3,772||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101833)||1999 JO55|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,209|| align=right|9,73|| align=right|5,319||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101834)||1999 JF56|| align=right|15,7|| align=right|2,810|| align=right|0,159|| align=right|7,32|| align=right|4,709||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101835)||1999 JP56|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,144|| align=right|12,28|| align=right|4,631||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101836)||1999 JL59|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,087|| align=right|6,56|| align=right|3,705||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101837)||1999 JQ60|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,255|| align=right|5,54|| align=right|4,052||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101838)||1999 JT62|| align=right|16,1|| align=right|2,510|| align=right|0,146|| align=right|14,06|| align=right|3,977||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101839)||1999 JE65|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,155|| align=right|3,22|| align=right|3,623||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101840)||1999 JU65|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,221|| align=right|5,65|| align=right|3,693||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101841)||1999 JM67|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,083|| align=right|12,34|| align=right|5,751||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101842)||1999 JL69|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,171|| align=right|9,91|| align=right|4,283||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101843)||1999 JN70|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,114|| align=right|9,80|| align=right|4,638||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101844)||1999 JL72|| align=right|16,8|| align=right|2,208|| align=right|0,099|| align=right|4,43|| align=right|3,281||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101845)||1999 JL74|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,095|| align=right|14,61|| align=right|4,386||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101846)||1999 JB88|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,185|| align=right|16,18|| align=right|5,699||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101847)||1999 JG90|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,097|| align=right|11,97|| align=right|4,323||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101848)||1999 JV90|| align=right|16,9|| align=right|2,147|| align=right|0,184|| align=right|4,90|| align=right|3,145||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101849)||1999 JJ91|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,183|| align=right|14,32|| align=right|5,389||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101850)||1999 JT91|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,145|| align=right|12,84|| align=right|4,363||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101851)||1999 JU96|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,103|| align=right|12,43|| align=right|5,316||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101852)||1999 JY97|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,086|| align=right|14,61|| align=right|4,051||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101853)||1999 JU107|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,079|| align=right|7,05|| align=right|3,408||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101854)||1999 JO115|| align=right|16,4|| align=right|2,139|| align=right|0,116|| align=right|3,48|| align=right|3,128||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101855)||1999 JG118|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|3,48|| align=right|3,668||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101856)||1999 JA121|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,165|| align=right|12,77|| align=right|5,484||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101857)||1999 JZ125|| align=right|14,7|| align=right|2,937|| align=right|0,267|| align=right|7,19|| align=right|5,033||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101858)||1999 KE8|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,252|| align=right|4,38|| align=right|5,187||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101859)||1999 LA|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,081|| align=right|7,19|| align=right|3,342||MBA||2. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(101860)||1999 LN2|| align=right|16,4|| align=right|1,946|| align=right|0,063|| align=right|21,20|| align=right|2,714||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101861)||1999 LA4|| align=right|15,8|| align=right|1,941|| align=right|0,033|| align=right|20,96|| align=right|2,704||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101862)||1999 LH4|| align=right|15,5|| align=right|1,990|| align=right|0,077|| align=right|24,87|| align=right|2,808||MBA||10. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101863)||1999 LZ5|| align=right|16,2|| align=right|2,192|| align=right|0,235|| align=right|23,14|| align=right|3,245||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101864)||1999 LF7|| align=right|15,2|| align=right|3,007|| align=right|0,016|| align=right|3,98|| align=right|5,212||MBA||10. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101865)||1999 LG11|| align=right|17,0|| align=right|2,182|| align=right|0,233|| align=right|5,53|| align=right|3,223||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101866)||1999 LM15|| align=right|15,8|| align=right|1,917|| align=right|0,087|| align=right|21,51|| align=right|2,654||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101867)||1999 LR15|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|25,42|| align=right|3,524||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101868)||1999 LE35|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,080|| align=right|6,08|| align=right|3,734||MBA||15. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101869)||1999 MM|| align=right|19,3|| align=right|1,624|| align=right|0,612|| align=right|4,77|| align=right|2,069||APL PHA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101870)||1999 NV|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,370|| align=right|16,70|| align=right|5,481||MBA||7. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101871)||1999 NV1|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,123|| align=right|22,27|| align=right|3,568||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101872)||1999 NO4|| align=right|16,4|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|5,23|| align=right|3,419||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(101873)||1999 NC5|| align=right|16,4|| align=right|2,030|| align=right|0,394|| align=right|45,75|| align=right|2,892||AMR||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101874)||1999 NM8|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,180|| align=right|5,83|| align=right|3,335||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101875)||1999 NA9|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,187|| align=right|6,88|| align=right|3,385||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101876)||1999 NJ15|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,147|| align=right|5,53|| align=right|4,116||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101877)||1999 NA16|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,164|| align=right|5,75|| align=right|3,587||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101878)||1999 NR23|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,184|| align=right|0,60|| align=right|3,348||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101879)||1999 NP26|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,158|| align=right|2,56|| align=right|3,485||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101880)||1999 NJ29|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,248|| align=right|14,82|| align=right|4,278||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101881)||1999 NO30|| align=right|16,1|| align=right|2,168|| align=right|0,160|| align=right|2,04|| align=right|3,192||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101882)||1999 NK36|| align=right|16,1|| align=right|2,188|| align=right|0,186|| align=right|7,52|| align=right|3,237||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101883)||1999 NT36|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,218|| align=right|12,07|| align=right|3,689||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101884)||1999 ND38|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,207|| align=right|2,96|| align=right|3,593||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101885)||1999 NV40|| align=right|13,5|| align=right|3,131|| align=right|0,218|| align=right|16,47|| align=right|5,540||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101886)||1999 NU41|| align=right|13,6|| align=right|3,187|| align=right|0,181|| align=right|16,18|| align=right|5,689||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101887)||1999 NG42|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,188|| align=right|2,31|| align=right|3,543||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101888)||1999 NM42|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,250|| align=right|4,89|| align=right|3,692||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101889)||1999 NE55|| align=right|13,1|| align=right|3,158|| align=right|0,095|| align=right|20,57|| align=right|5,612||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101890)||1999 NK55|| align=right|12,8|| align=right|3,207|| align=right|0,217|| align=right|27,73|| align=right|5,742||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101891)||1999 NL55|| align=right|13,6|| align=right|3,105|| align=right|0,136|| align=right|14,35|| align=right|5,471||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101892)||1999 NV64|| align=right|16,2|| align=right|2,180|| align=right|0,190|| align=right|2,20|| align=right|3,218||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101893)||1999 PJ|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,234|| align=right|3,17|| align=right|3,734||MBA||6. avgust 1999||Kleť||Klet
|-
|(101894)||1999 PD2|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,283|| align=right|12,76|| align=right|5,403||MBA||9. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101895)||1999 PE3|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,119|| align=right|1,15|| align=right|3,599||MBA||11. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101896)||1999 PM3|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,170|| align=right|3,50|| align=right|3,426||MBA||12. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101897)||1999 PO4|| align=right|14,5|| align=right|2,568|| align=right|0,304|| align=right|19,21|| align=right|4,115||MBA||15. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(101898)||1999 PQ6|| align=right|16,5|| align=right|2,216|| align=right|0,173|| align=right|5,39|| align=right|3,297||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101899)||1999 PT8|| align=right|16,6|| align=right|2,457|| align=right|0,235|| align=right|3,47|| align=right|3,851||MBA||8. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101900)||1999 QH|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,150|| align=right|5,80|| align=right|3,343||MBA||18. avgust 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101901)||1999 QD2|| align=right|17,2|| align=right|1,686|| align=right|0,061|| align=right|23,29|| align=right|2,189||MBA||22. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101902)||1999 RN|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,120|| align=right|3,72|| align=right|3,567||MBA||3. september 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(101903)||1999 RR|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,176|| align=right|7,00|| align=right|5,553||MBA||3. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(101904)||1999 RD1|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,170|| align=right|2,48|| align=right|3,413||MBA||4. september 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101905)||1999 RN1|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,200|| align=right|1,45|| align=right|3,794||MBA||4. september 1999||Farpoint||Farpoint
|-
|(101906)||1999 RX1|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,209|| align=right|2,12|| align=right|3,814||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101907)||1999 RC3|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|10,86|| align=right|5,774||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101908)||1999 RG4|| align=right|14,3|| align=right|3,176|| align=right|0,173|| align=right|16,26|| align=right|5,659||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(101909)||1999 RU6|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,154|| align=right|5,21|| align=right|3,577||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101910)||1999 RR8|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,148|| align=right|6,43|| align=right|3,594||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101911)||1999 RN9|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,145|| align=right|22,88|| align=right|5,452||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101912)||1999 RK10|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,239|| align=right|1,99|| align=right|3,581||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101913)||1999 RT10|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,217|| align=right|1,33|| align=right|3,553||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101914)||1999 RW10|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,190|| align=right|1,45|| align=right|3,473||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101915)||1999 RV12|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,168|| align=right|5,47|| align=right|3,314||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101916)||1999 RN13|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,211|| align=right|1,01|| align=right|3,720||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101917)||1999 RB14|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,228|| align=right|15,71|| align=right|5,625||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101918)||1999 RC14|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,062|| align=right|3,62|| align=right|3,338||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101919)||1999 RL14|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,185|| align=right|3,31|| align=right|3,482||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101920)||1999 RD15|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,085|| align=right|7,17|| align=right|3,621||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101921)||1999 RT15|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,099|| align=right|9,00|| align=right|5,623||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101922)||1999 RG16|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,160|| align=right|5,76|| align=right|3,351||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101923)||1999 RC18|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,209|| align=right|2,24|| align=right|3,770||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101924)||1999 RD18|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,145|| align=right|6,16|| align=right|3,441||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101925)||1999 RK18|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,218|| align=right|10,94|| align=right|3,607||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101926)||1999 RT18|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,285|| align=right|9,04|| align=right|5,503||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101927)||1999 RN19|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,175|| align=right|0,82|| align=right|5,610||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101928)||1999 RY19|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,165|| align=right|3,33|| align=right|3,444||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101929)||1999 RP20|| align=right|14,4|| align=right|3,200|| align=right|0,163|| align=right|16,71|| align=right|5,722||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101930)||1999 RU20|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,192|| align=right|3,16|| align=right|3,681||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101931)||1999 RZ20|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,313|| align=right|6,63|| align=right|3,651||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101932)||1999 RN21|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,168|| align=right|2,11|| align=right|3,273||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101933)||1999 RS21|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,123|| align=right|5,36|| align=right|3,347||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101934)||1999 RS22|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|5,17|| align=right|3,593||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101935)||1999 RV22|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,059|| align=right|5,45|| align=right|3,606||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101936)||1999 RW22|| align=right|16,0|| align=right|2,484|| align=right|0,142|| align=right|3,16|| align=right|3,915||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101937)||1999 RD23|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,171|| align=right|23,50|| align=right|3,570||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101938)||1999 RK23|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,216|| align=right|23,66|| align=right|3,474||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101939)||1999 RN23|| align=right|16,7|| align=right|2,226|| align=right|0,170|| align=right|1,82|| align=right|3,319||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101940)||1999 RW23|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,233|| align=right|6,01|| align=right|3,479||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101941)||1999 RX23|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,228|| align=right|5,33|| align=right|3,346||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101942)||1999 RP24|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,135|| align=right|0,41|| align=right|3,424||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101943)||1999 RS24|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,255|| align=right|10,29|| align=right|3,692||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101944)||1999 RU24|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,218|| align=right|3,59|| align=right|4,081||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101945)||1999 RP25|| align=right|14,4|| align=right|3,150|| align=right|0,418|| align=right|23,19|| align=right|5,590||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101946)||1999 RR26|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,096|| align=right|9,40|| align=right|5,478||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101947)||1999 RS26|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,042|| align=right|2,32|| align=right|3,626||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101948)||1999 RT26|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,187|| align=right|2,44|| align=right|3,826||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101949)||1999 RX26|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,183|| align=right|1,78|| align=right|3,325||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101950)||1999 RB29|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,226|| align=right|30,59|| align=right|5,712||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101951)||1999 RK31|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,162|| align=right|4,82|| align=right|3,609||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101952)||1999 RY31|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,317|| align=right|7,95|| align=right|3,382||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(101953)||1999 RM32|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,122|| align=right|6,90|| align=right|3,619||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101954)||1999 RY33|| align=right|15,1|| align=right|3,186|| align=right|0,336|| align=right|24,52|| align=right|5,685||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101955)||1999 RQ36|| align=right|20,9|| align=right|1,127|| align=right|0,204|| align=right|6,04|| align=right|1,196||APL PHA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101956)||1999 RS36|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,142|| align=right|4,93|| align=right|3,577||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101957)||1999 RT36|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,253|| align=right|12,87|| align=right|4,282||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101958)||1999 RS37|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,171|| align=right|12,26|| align=right|4,101||MBA||12. september 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(101959)||1999 RH38|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,153|| align=right|5,92|| align=right|3,589||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101960)||1999 RR38|| align=right|16,9|| align=right|2,309|| align=right|0,225|| align=right|0,38|| align=right|3,507||MBA||11. september 1999||Drebach||A. Knoefel
|-
|(101961)||1999 RL39|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,243|| align=right|7,64|| align=right|3,225||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(101962)||1999 RV39|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,164|| align=right|7,94|| align=right|3,773||MBA||12. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(101963)||1999 RG40|| align=right|16,9|| align=right|2,325|| align=right|0,188|| align=right|1,96|| align=right|3,545||MBA||15. september 1999||Kleť||Klet
|-
|(101964)||1999 RU41|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,260|| align=right|4,69|| align=right|4,160||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101965)||1999 RY41|| align=right|13,5|| align=right|3,954|| align=right|0,343|| align=right|6,21|| align=right|7,861||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101966)||1999 RO43|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,107|| align=right|4,12|| align=right|3,354||MBA||14. september 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(101967)||1999 RQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,141|| align=right|0,300|| align=right|4,20|| align=right|3,132||MBA||13. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(101968)||1999 RC45|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,174|| align=right|8,90|| align=right|3,649||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101969)||1999 RJ45|| align=right|14,8|| align=right|2,862|| align=right|0,443|| align=right|15,23|| align=right|4,842||MBA||13. september 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(101970)||1999 RR46|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,133|| align=right|9,64|| align=right|4,247||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101971)||1999 RG48|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,135|| align=right|4,02|| align=right|3,261||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101972)||1999 RN48|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,319|| align=right|3,85|| align=right|4,246||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101973)||1999 RT48|| align=right|16,6|| align=right|2,432|| align=right|0,180|| align=right|5,49|| align=right|3,791||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101974)||1999 RC49|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,250|| align=right|3,14|| align=right|3,588||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101975)||1999 RB50|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,254|| align=right|3,93|| align=right|3,529||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101976)||1999 RS51|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,173|| align=right|4,42|| align=right|3,207||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101977)||1999 RA52|| align=right|15,8|| align=right|2,168|| align=right|0,168|| align=right|2,29|| align=right|3,193||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101978)||1999 RZ52|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,144|| align=right|4,44|| align=right|3,288||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101979)||1999 RG53|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,189|| align=right|3,97|| align=right|5,463||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101980)||1999 RX54|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,154|| align=right|2,91|| align=right|3,237||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101981)||1999 RB56|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,216|| align=right|6,03|| align=right|4,039||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101982)||1999 RH58|| align=right|16,5|| align=right|2,417|| align=right|0,221|| align=right|8,09|| align=right|3,756||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101983)||1999 RL59|| align=right|16,0|| align=right|2,213|| align=right|0,062|| align=right|6,21|| align=right|3,291||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101984)||1999 RB61|| align=right|16,0|| align=right|2,774|| align=right|0,088|| align=right|3,31|| align=right|4,619||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101985)||1999 RE61|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|4,34|| align=right|3,432||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101986)||1999 RS62|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,189|| align=right|3,73|| align=right|3,603||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101987)||1999 RZ62|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,258|| align=right|4,97|| align=right|4,241||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101988)||1999 RG64|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,199|| align=right|6,07|| align=right|5,515||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101989)||1999 RK65|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|6,46|| align=right|3,414||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101990)||1999 RF67|| align=right|16,4|| align=right|2,245|| align=right|0,150|| align=right|2,47|| align=right|3,362||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101991)||1999 RK67|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,219|| align=right|10,40|| align=right|3,752||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101992)||1999 RT67|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,147|| align=right|20,93|| align=right|5,720||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101993)||1999 RJ70|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,183|| align=right|4,62|| align=right|3,667||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101994)||1999 RX70|| align=right|16,3|| align=right|2,551|| align=right|0,189|| align=right|6,99|| align=right|4,073||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101995)||1999 RZ71|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,192|| align=right|4,95|| align=right|3,820||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101996)||1999 RE72|| align=right|16,1|| align=right|2,239|| align=right|0,133|| align=right|7,15|| align=right|3,350||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101997)||1999 RU75|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,103|| align=right|4,77|| align=right|3,682||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101998)||1999 RJ76|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,126|| align=right|7,08|| align=right|3,365||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101999)||1999 RM76|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,256|| align=right|5,38|| align=right|3,621||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102000)||1999 RX76|| align=right|16,2|| align=right|2,545|| align=right|0,164|| align=right|5,71|| align=right|4,059||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov